Balk ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Balk (1930–2010), US-amerikanischer Journalist und Herausgeber
 Claudia Balk (* 1955), deutsche Theaterwissenschaftlerin
 Daniel Georg Balk (1764–1826), deutsch-russischer Mediziner
 Fairuza Balk (* 1974), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Hans Balk (vor 1929–nach 1931), deutscher Schwimmer
 Henryk Balk (1901–1941), polnischer Lyriker und Literaturkritiker
 Hermann von Balk († 1239), Ritter des deutschen Ordens
 Jordi Balk (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Justin Balk (* 1972), deutscher Sänger und Liedkomponist
 Jutta Balk (1902–1987), deutsche Malerin und Puppentheatergründerin
 Klaas Balk (* 1948), niederländischer Radrennfahrer
 Lars Balk (* 1996), niederländischer Hockeyspieler
 Margarete Balk (1896–1974), deutsche Pädagogin und Politikerin (CSU)
 Norman Balk (1894–1975), deutscher Schriftsteller und Skandinavist
 Theodor Balk (1900–1974), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Balk (* 1949), deutscher Verleger
 Wulfe Balk (* 1955), kanadischer Fechter

Balk heißen die Orte
 Balk (De Fryske Marren) in der niederländischen Gemeinde De Fryske Marren
 Balk (North Yorkshire) in Großbritannien

Balk bezeichnet:
 Balk (Baseball), nicht regelgerechte Aktion durch den Pitcher im Baseball

Siehe auch:
 Balck
 Balg
 Palk
 Bulk